Franzenthal steht für:

 Františkov nad Ploučnicí, Gemeinde in Tschechien, ehemals deutsch Franzenthal-Ulgersdorf
 Františkov v Krkonoších, Ortsteil von Rokytnice nad Jizerou in Tschechien, ehemals deutsch Franzenthal
 Piatra (Maramureș), Dorf in Rumänien, ehemals deutsch Franzenthal